Su última noche – film del 1931 diretto da Carlos F. Borcosque, Chester M. Franklin (1931)
Su última noche – film del 1945 diretto da Carlos Arévalo